Беловский — топоним:

 Беловский — посёлок в Троицком районе Алтайского края.
 Беловский — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.
 Беловский — хутор, Кочубеевский район, Ставропольский край
 Беловский, Алексей Петрович (1876—конец 1920-х) — русский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Беловский район — Кемеровская область
 Беловский район — Курская область
 Беловский сельсовет